Fräkenträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fräkenträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (7,47 ha)
Fräkenträsket, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (12,3 ha)
Fräkenträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (17,2 ha)
Fräkenträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn